Merry Christmas to You — первый рождественский студийный альбом (и 14-й альбом в карьере) американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр, изданный в 1987 году на студии MCA Nashville. Тираж альбома превысил 2 млн копий и он получил 2-кр. платиновый статус RIAA.

История 
Merry Christmas to You это традиционный рождественский альбом, сопровождаемый акустическими гитарами и легкой перкуссией (некоторые специально аранжированные самой Рибой). Здесь и праздничная классика, включая «Away in a Manger», «O Holy Night», «Silent Night» и «On This Day» и такие треки как «The Christmas Guest» от Grandpa Jones.

Список композиций

Чарты

Альбом

Синглы

Сертификации

Примечания

Ссылки 

Кантри-альбомы
Рождественские альбомы США
Альбомы Рибы Макинтайр
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы MCA Records
Рождественские альбомы 1987 года
Рождественские кантри-альбомы